

Codici 
 CEK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Čeljabinsk (Russia)

Geografia 
 Cek – villaggio dell'Azerbaigian